La voce Visciano si può riferire a:
 Visciano, comune della città metropolitana di Napoli
 Visciano, frazione di Calvi Risorta.
Ciro Visciano, ex calciatore